Membro degli Stati Generali dal 1789, fu esecutore testamentario di Honoré Gabriel Riqueti de Mirabeau nel 1791. Nel 1815 fu trasferito come generale nei Paesi Bassi.

Collegamenti esterni 
 

Grandi di Spagna